Niemcy:
 Elbtal – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Limburg-Weilburg

Zobacz też:
 Elbtalaue
 Kulturlandschaft Dresdner Elbtal